Froissart peut désigner :

Patronymes 
 Jean Froissart (1337-1404), chroniqueur ;
 Marcel Froissart (1934-2015), physicien, découvreur d'une Borne de Froissart en physique des hautes énergies, neveu de Michel Froissart ;
 Michel Froissart (1891-1946), inventeur du froissartage, oncle de Marcel Froissart ;
 Jacques Froissart (né en 1954), footballeur ;
 Lionel Froissart (né en 1958), journaliste ;
 Robert Froissart (né en 1955), athlète français.

Toponymes 
 
 Saint-Sébastien - Froissart, nom d'une station de métro parisien, placée à proximité de la rue Saint-Sébastien et de la rue Froissart, de part et d'autre du boulevard Beaumarchais.

Autres 
 Froissart, une ouverture d'Edward Elgar ;
 Éditions Jean Froissart, une maison d'édition.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme